Manuel Filiberto de Saboya-Aosta (; Génova, 13 de enero de 1869 - Turín, 4 de julio de 1931), fue un noble italiano de la Casa de Saboya.

Hijo de Amadeo de Saboya y de María Victoria dal Pozzo, ostentó el título de príncipe de Asturias entre 1871 y 1873, debido a la proclamación de su padre como rey de España y su abdicación dos años después, y el de duque de Aosta entre 1890 y 1931.

Infancia y juventud 
El II duque de Aosta vivió su infancia entre Italia y España. Mientras sus padres ocuparon el trono de España, ostentó la dignidad de Su Alteza Real y el título de Príncipe de Asturias.
La muerte de su madre, ocurrida en 1876 en Turín, le hizo heredero de todos los títulos de ésta, que quedaron adheridos a la rama de los duques de Aosta. Asimismo, tras la muerte de su padre, ocurrida en 1890, heredó el ducado de Aosta.

Matrimonio y descendencia 
Casado en Kingston-on-Thames el 25 de junio de 1895 con la princesa Elena de Orleans, (York House, Twickenham 13 de junio de 1871 - Castellammare di Stabia, 21 de enero de 1951), tuvo dos hijos:

 Amadeo II de Saboya-Aosta, (Amadeo Humberto de Saboya-Aosta, III duque de Aosta (1898-1942).
 Tomislav II de Croacia (Aimón Roberto de Saboya-Aosta, IV duque de Aosta) (1900-1948).

Periodo militar y muerte 
El príncipe Manuel Filiberto sirvió en la Tercera Armada Italiana como comandante y fue nombrado Mariscal de Italia por Benito Mussolini en 1926. Falleció en 1931 y está enterrado en el Santuario Militar de Redipuglia, junto a miles de soldados más.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas italianas 
  Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación (1890).
  Caballero gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro (1890).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Corona de Italia (1890).
  Caballero gran cruz de la Orden Militar de Saboya (28/12/1916).
  Caballero de la Orden Civil de Saboya.
  Medalla de Oro al Valor Militar (24/06/1937).
  Cruz al Mérito de Guerra.
  Medalla Interaliada de la Victoria.
  Cruz de oro por 25 años de servicio.
  Medalla conmemorativa de la guerra italo-austríaca [1915-1918] (4 años de servicio).
  Medalla conmemorativa de la Unidad de Italia.
  Cruz conmemorativa de la Tercera Armada.

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Bailío gran cruz de honor y devoción de la Orden de Malta. ()
  Caballero de la Orden de la Jarretera (, 15/07/1902).
  Caballero de la Orden del Águila Negra ().
  Caballero de la Orden de los Serafines ( Reino de Suecia, 18/09/1897).
  Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (Rama austríaca, ).
  Caballero del collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III ).
  Caballero de I clase de la Orden de San Jorge ().
  Cruz de Comandante de la Orden de la Virtud Militar ().
  Cruz de Guerra ( Reino de Bélgica).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Corona de Ruda ().

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nobles de Italia del siglo XIX
Nobles de Italia del siglo XX
Casa de Saboya en España
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros de honor y devoción de la Orden de Malta
Miembros de la Orden de la Jarretera
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Corona de Italia
Caballeros del collar de la Orden de Carlos III
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Nacidos en Génova
Fallecidos en Turín
Duques de Aosta (casa de Saboya)